Про́филь () может означать:

 Профиль человека — вид головы или фигуры сбоку.
 Профиль — совокупность основных, типичных черт, характеризующих профессию, специальность, хозяйство.

Информатика 
 Профиль — набор стандартов, ориентированных на выполнение конкретной задачи.
 Профиль — учётная запись в вычислительных системах.
 Профиль в Java ME — часть описания платформы (см., например, профили CLDC)

Науки о Земле 
 Топографический профиль — линия, проведённая по совокупности точек на какой-либо поверхности или по географической карте и демонстрирующая общий геометрический облик этой поверхности сбоку.
 Почвенный профиль — сочетание генетических горизонтов, характерное для каждого природного типа почвообразования.

Техника 
 Профиль — изделие с заданной формой поперечного сечения, изготовленное методом прокатки, ковки, экструзии и т.п. из металла, пластика или иных конструкционных материалов. В архитектуре используется также термин облом. См. также Гнутые профили
 Профиль модема — набор как программных установок модема, так и установок «в железе».
 Профиль — сечение крыла, лопасти пропеллера.

Собственные имена 
 «Профиль» — российский еженедельный деловой журнал.